Corpus Christi College kan syfta på:

England
 Corpus Christi College, Cambridge
 Corpus Christi College, Oxford

Australien
 Corpus Christi College, Melbourne
 Corpus Christi College, Perth

Kanada
 Corpus Christi College, Vancouver